Di seguito una lista di asteroidi dal numero 140001 al 141000 con data di scoperta e scopritore.

140001-140100 

|-
| 140001 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140002 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140003 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140004 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140005 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140006 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140007 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140008 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140009 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140010 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140011 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140012 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140013 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140014 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140015 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140016 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140017 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140018 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140019 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140020 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140021 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140022 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140023 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140024 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140025 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140026 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140027 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140028 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140029 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140030 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140031 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140032 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140033 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140034 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140035 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140036 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140037 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140038 Kurushima ||  || 18 settembre 2001 || Akimasa Nakamura
|-
| 140039 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140040 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140041 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140042 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140043 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140044 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140045 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140046 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140047 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140048 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140049 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140050 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140051 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140052 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140053 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140054 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140055 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140056 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140057 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140058 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140059 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140060 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140061 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140062 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140063 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140064 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140065 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140066 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140067 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140068 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140069 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140070 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140071 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140072 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140073 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140074 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140075 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140076 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140077 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140078 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140079 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140080 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140081 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140082 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140083 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140084 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140085 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140086 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140087 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140088 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140089 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140090 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140091 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140092 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140093 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140094 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140095 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140096 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140097 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140098 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140099 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140100 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

140101-140200 

|-
| 140101 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140102 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140103 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140104 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140105 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140106 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140107 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140108 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140109 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140110 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140111 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140112 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140113 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140114 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140115 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140116 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140117 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140118 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140119 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140120 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140121 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140122 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140123 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140124 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140125 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140126 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140127 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140128 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140129 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140130 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140131 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140132 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140133 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140134 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140135 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140136 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140137 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140138 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140139 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140140 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140141 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140142 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140143 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140144 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140145 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140146 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140147 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140148 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140149 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140150 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140151 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140152 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140153 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140154 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140155 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140156 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140157 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140158 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140159 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140160 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140161 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140162 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140163 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140164 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140165 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140166 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140167 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140168 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140169 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140170 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140171 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140172 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140173 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140174 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140175 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140176 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140177 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140178 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140179 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140180 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140181 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140182 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140183 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140184 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140185 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140186 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140187 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140188 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140189 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140190 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140191 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140192 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140193 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140194 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140195 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140196 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140197 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140198 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140199 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140200 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

140201-140300 

|-
| 140201 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140202 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140203 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140204 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140205 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140206 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140207 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140208 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140209 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140210 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140211 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140212 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140213 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140214 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140215 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140216 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140217 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140218 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140219 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140220 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140221 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140222 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140223 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140224 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140225 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140226 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140227 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140228 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140229 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140230 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140231 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140232 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140233 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140234 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140235 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140236 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140237 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140238 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140239 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140240 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140241 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140242 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140243 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140244 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140245 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140246 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140247 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140248 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140249 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140250 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140251 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140252 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140253 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140254 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140255 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140256 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140257 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140258 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140259 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140260 - ||  || 25 settembre 2001 || G. Hug
|-
| 140261 - ||  || 25 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 140262 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140263 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140264 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140265 - ||  || 26 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 140266 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140267 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140268 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140269 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140270 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140271 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140272 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140273 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140274 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140275 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140276 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140277 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140278 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140279 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140280 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140281 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140282 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140283 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140284 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140285 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140286 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140287 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140288 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140289 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140290 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140291 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140292 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140293 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140294 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140295 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140296 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140297 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140298 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140299 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140300 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|}

140301-140400 

|-
| 140301 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140302 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140303 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140304 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140305 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140306 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140307 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140308 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140309 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140310 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140311 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140312 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140313 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140314 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140315 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140316 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140317 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140318 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140319 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140320 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140321 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140322 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140323 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140324 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140325 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140326 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140327 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 140328 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140329 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 140330 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140331 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140332 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 140333 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140334 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140335 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140336 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140337 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140338 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140339 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140340 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140341 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140342 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140343 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140344 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140345 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140346 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140347 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140348 - ||  || 13 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 140349 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140350 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140351 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140352 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140353 - ||  || 15 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 140354 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140355 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140356 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140357 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140358 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140359 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140360 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140361 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140362 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140363 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140364 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140365 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140366 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140367 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140368 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140369 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140370 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140371 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140372 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140373 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140374 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140375 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140376 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140377 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140378 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140379 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140380 - ||  || 14 ottobre 2001 || Needville
|-
| 140381 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140382 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 140383 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140384 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140385 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140386 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140387 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140388 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140389 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140390 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140391 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140392 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140393 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140394 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140395 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140396 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140397 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140398 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140399 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140400 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

140401-140500 

|-
| 140401 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140402 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140403 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140404 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140405 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140406 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140407 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140408 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140409 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140410 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140411 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140412 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140413 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140414 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140415 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140416 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140417 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140418 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140419 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140420 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140421 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140422 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140423 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140424 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140425 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140426 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140427 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140428 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140429 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140430 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140431 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140432 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140433 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140434 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140435 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140436 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140437 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140438 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140439 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140440 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140441 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140442 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140443 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140444 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140445 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140446 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140447 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140448 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140449 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140450 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140451 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140452 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140453 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140454 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140455 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140456 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140457 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140458 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. Bickel
|-
| 140459 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140460 - ||  || 12 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140461 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140462 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140463 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140464 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140465 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140466 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140467 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140468 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140469 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140470 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140471 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140472 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140473 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140474 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140475 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140476 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140477 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140478 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140479 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140480 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140481 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140482 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140483 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140484 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140485 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140486 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140487 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140488 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140489 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140490 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140491 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140492 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140493 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140494 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140495 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140496 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140497 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140498 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140499 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140500 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|}

140501-140600 

|-
| 140501 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140502 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140503 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140504 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140505 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140506 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140507 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140508 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140509 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140510 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140511 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140512 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140513 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140514 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140515 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140516 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140517 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140518 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140519 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140520 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140521 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140522 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140523 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140524 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140525 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140526 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140527 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140528 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140529 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140530 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140531 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140532 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140533 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140534 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140535 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140536 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140537 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140538 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140539 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140540 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140541 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140542 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140543 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140544 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140545 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140546 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140547 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140548 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140549 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140550 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140551 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140552 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140553 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140554 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140555 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140556 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140557 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140558 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140559 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140560 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140561 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140562 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140563 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140564 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140565 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140566 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140567 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140568 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140569 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140570 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140571 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140572 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140573 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140574 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140575 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140576 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140577 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140578 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140579 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140580 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140581 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140582 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140583 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140584 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140585 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140586 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140587 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140588 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140589 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140590 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140591 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140592 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140593 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140594 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140595 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140596 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140597 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140598 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140599 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140600 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|}

140601-140700 

|-
| 140601 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140602 Berlind ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS
|-
| 140603 - || 2001 UQ || 18 ottobre 2001 || L. Ball
|-
| 140604 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140605 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140606 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140607 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140608 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140609 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140610 - ||  || 19 ottobre 2001 || BATTeRS
|-
| 140611 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140612 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140613 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140614 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140615 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140616 - ||  || 22 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140617 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140618 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140619 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140620 Raoulwallenberg ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140621 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140622 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140623 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140624 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140625 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140626 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140627 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140628 Klaipeda ||  || 20 ottobre 2001 || MAO
|-
| 140629 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140630 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140631 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140632 - ||  || 26 ottobre 2001 || L. Ball
|-
| 140633 - ||  || 26 ottobre 2001 || L. Ball
|-
| 140634 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140635 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140636 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140637 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140638 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140639 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140640 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140641 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140642 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140643 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140644 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140645 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140646 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140647 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140648 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140649 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140650 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140651 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140652 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140653 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140654 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140655 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140656 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140657 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140658 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140659 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140660 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140661 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140662 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140663 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140664 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140665 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140666 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140667 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140668 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140669 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140670 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140671 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140672 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140673 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140674 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140675 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140676 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140677 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140678 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140679 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140680 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140681 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140682 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140683 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140684 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140685 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140686 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140687 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140688 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140689 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140690 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140691 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140692 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140693 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140694 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140695 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140696 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140697 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140698 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140699 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140700 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

140701-140800 

|-
| 140701 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140702 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140703 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140704 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140705 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140706 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140707 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140708 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140709 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140710 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140711 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140712 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140713 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140714 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140715 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140716 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140717 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140718 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140719 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140720 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140721 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140722 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140723 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140724 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140725 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140726 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140727 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140728 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140729 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140730 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140731 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140732 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140733 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140734 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140735 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140736 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140737 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140738 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140739 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140740 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140741 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140742 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140743 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140744 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140745 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140746 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140747 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140748 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140749 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140750 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140751 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140752 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140753 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140754 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140755 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140756 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140757 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140758 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140759 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140760 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140761 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140762 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140763 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140764 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140765 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140766 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140767 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140768 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140769 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140770 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140771 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140772 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140773 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140774 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140775 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140776 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140777 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140778 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140779 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140780 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140781 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140782 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140783 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140784 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140785 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140786 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140787 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140788 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140789 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140790 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140791 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140792 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140793 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140794 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140795 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140796 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140797 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140798 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140799 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140800 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

140801-140900 

|-
| 140801 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140802 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140803 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140804 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140805 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140806 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140807 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140808 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140809 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140810 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140811 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140812 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140813 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140814 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140815 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140816 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140817 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140818 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140819 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140820 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140821 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140822 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140823 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140824 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140825 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140826 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140827 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140828 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140829 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140830 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140831 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140832 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140833 - ||  || 25 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140834 - ||  || 25 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140835 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140836 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140837 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140838 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140839 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140840 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140841 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140842 - ||  || 19 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140843 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140844 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140845 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 140846 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140847 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140848 - ||  || 21 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 140849 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140850 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140851 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140852 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140853 - ||  || 23 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 140854 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140855 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140856 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 140857 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 140858 - ||  || 24 ottobre 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 140859 - || 2001 VP || 7 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140860 - || 2001 VW || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140861 - ||  || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140862 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140863 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140864 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140865 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140866 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140867 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140868 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140869 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140870 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140871 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140872 - ||  || 7 novembre 2001 || NEAT
|-
| 140873 - ||  || 11 novembre 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 140874 - ||  || 9 novembre 2001 || W. Bickel
|-
| 140875 - ||  || 8 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140876 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140877 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140878 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140879 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140880 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140881 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140882 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140883 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140884 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140885 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140886 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140887 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140888 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140889 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140890 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140891 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140892 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140893 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140894 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140895 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140896 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140897 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140898 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140899 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140900 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|}

140901-141000 

|-
| 140901 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140902 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140903 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140904 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140905 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140906 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140907 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140908 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140909 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140910 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140911 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140912 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140913 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140914 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140915 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140916 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140917 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140918 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140919 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140920 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140921 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140922 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140923 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140924 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140925 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140926 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140927 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140928 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140929 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140930 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 140931 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 140932 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140933 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140934 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140935 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140936 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140937 - ||  || 13 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140938 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 140939 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140940 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140941 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140942 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140943 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140944 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140945 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140946 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140947 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140948 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140949 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140950 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140951 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140952 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 140953 - ||  || 8 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140954 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140955 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140956 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140957 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140958 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140959 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140960 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140961 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140962 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140963 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140964 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140965 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140966 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140967 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140968 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140969 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140970 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140971 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140972 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140973 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140974 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140975 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 140976 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 140977 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 140978 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 140979 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140980 Blanton ||  || 12 novembre 2001 || SDSS
|-
| 140981 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 140982 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140983 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140984 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140985 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140986 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140987 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140988 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140989 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140990 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140991 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140992 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140993 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140994 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140995 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140996 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140997 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140998 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 140999 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141000 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0140001